Бриссо́ () — французская фамилия. Известные носители:
 Бриссо, Жак-Пьер (1754—1793) — французский политический деятель, революционер, жирондист.
 Бриссо, Жан-Клод (1944—2019) — французский режиссёр и сценарист.
 Бриссо, Жоффре (род. 1998) — французский фигурист.
 Бриссо, Эдуард (1852—1909) — французский невропатолог и педагог.